Pine Hill kan syfta på följande platser:

USA 

 Pine Hill, Alabama, ort, Wilcox County, 
 Pine Hill, New Jersey, ort, Camden County, 
 Pine Hill, New York, ort, Ulster County, 

Robotskapade USAförgreningar